Гвоздёвка — упразднённая в 2014 году деревня в Чаинском районе Томской области России. Входила в состав Чаинского сельского поселения.

История 
Основана в 1912 году. По данным на 1926 год посёлок Гвоздевка состоял из 37 хозяйств, основное население — русские. В составе Чаинского сельсовета Чаинского района Томского округа Сибирского края.

Упразднена в 2014 году.

Население 

 Национальный состав

По данным на 1926 год основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чаинского района

населённые пункты, упразднённые в 2014 году